Norheim steht für:

 eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, siehe Norheim
 eine Gemeinde in Haugesund Norwegen Norheim (Haugesund)

Norheim ist der Familienname folgender Personen:

 Jørgen Norheim (* 1952), norwegischer Schriftsteller
 Runar Norheim (* 2005), norwegischer Fußballspieler
 Sondre Norheim (1825–1897), Pionier des modernen Skilaufs